Антропоніми. Відомі носії
 Аделаїда Савойська (фр. Adèle de Savoie, 1100—1154) — друга дружина французького короля Людовика VI, мати Людовика VII, Філіпа Французького та Генріха Французького
 Бона Маргарита Савойська (), повне ім'я Марія Бона Маргарита Альбертіна Савойсько-Генуезька (), (*1 серпня 1896—†2 лютого 1971) — італійська та німецька шляхтянка.
 Клотільда Савойська (, , 2 березня 1843 — 25 червня 1911) — дочка короля Віктора Еммануїла II Сардинського, згодом першого короля єдиної Італії.

 Інші значення
 Савойська династія — рід, який правив з XI століття графством Савойя і маркграфством Суза, з 1416 — Савойським герцогством, з 1716 року — Сардинсько-П'ємонтському королівстві і з 1861 р. до кінця Другої світової війни — Італійським королівством.
 Савойська капуста — дворічна овочева культура, один із сортів виду капуста городня.

Див. також 
 Савойське
 Савойський (значення)
 ‎Маргарита Савойська